Кифаят Ягуб кызы Гасымова () — азербайджанская дзюдоистка, бронзовый призёр чемпионата мира 2009 года, серебряный призёр чемпионата Европы 2006 года, бронзовый — 2007 и 2008 гг. Представляла Азербайджана на Олимпийских играх 2008 года в Пекине и на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, где она проиграла в 1/8 финала.

Биография 
Кифаят Гасымова родилась 1 февраля 1983 года в Кельбаджарском районе Азербайджанской ССР. С 1993 года занимается дзюдо.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Биография на официальном сайте Федерации дзюдо Азербайджана

Чемпионы Азербайджана по дзюдо
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 2012 года